6 женская шахматная олимпиада длилась с 15 сентября по 7 октября 1974 года в колумбийском городе Медельин.

В соревнованиях приняли участие 77 шахматисток из 26 команд, которые сыграли 314 партий. Сборная Колумбии была представлена двумя командами (вторая команда Колумбии участвовала вне конкурса только в финале «С»).

Регламент 
Турнир проходил по круговой системе в два раунда. Все команды были поделены на 5 полуфинальных групп по 5 участников в каждой; две первые команды из каждой группы составили финал «А». Следующие две — финал «В». Команды, занявшие последние места, попадали в финал «С». Места определялись по количеству набранных игровых очков, при их равенстве — учитывались командные очки (КО). Далее — личные встречи и коэффициент Бергера соответственно.

В случае, если одинаковое количество очков набирали претенденты на золотые награды — коэффициент Бергера не учитывался — команды играли дополнительную финальную игру между собой.

Составы команд

Финал А

СССР 
Гаприндашвили, Александрия, Левитина

Румыния 
Полихрониаде, Баумштарк, Теодореску

Болгария 
Лемачко, А. Георгиева, Асенова

Венгрия 
Иванка, Верёци, Порубски-Андьялошине

Нидерланды 
Врекен, ван дер Гиссен, Белле

Чехословакия 
Эретова, Вокржалова, Поланова

Югославия 
Лазаревич, Йованович-Благоевич, Калхбренер

Англия 
Саннекс, Причард, Ш. Джексон

ФРГ 
Лаакман, Васнецки

Канада 
Вуйосевич, Демер, Бернар

Финал B

Испания 
Феррер Лукас, М. Гарсиа-Падрон, Н. Гарсиа

Израиль 
Подражанская, Нудельман

Бразилия 
Рут Кардосо, Мойзес, Снитковски

Финал С

Мексика 
Кампс де Окампо, Вега, Батрес

Пуэрто-Рико 
Рут Родригес, Кастельон-де-Сантана, Д. Флорес

Ирак 
Аль-Харири, Аль-Суд, Аль-Саррадж

Результаты

Полуфиналы

Группа А 
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 запобеду шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб —победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Б - Коэффициент Бергера.

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Финалы

Финал А 
Главный финал не выявил победителя. Команды СССР и Румынии набрали одинаковое количество очков, поэтому был сыгран дополнительный матч, в котором победили шахматистки СССР 3-1 (2-0, 1-1). Это единственный случай проведения переигровки за призовое место на шахматных Олимпиадах (как женских, так и мужских).

Финал В

Финал С 
 К - дополнительные команды.

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1974 год в шахматах
1974 год в Колумбии
Международные спортивные соревнования в Медельине
Сентябрь 1974 года
Октябрь 1974 года